Ичуань (Лоян) (伊川) — уезд городского округа Лоян провинции Хэнань (КНР)
 Ичуань (Яньань) (宜川) — уезд городского округа Яньань провинции Шэньси (КНР)